Pomnik Niepodległości w Kielcach – odsłonięty w 1929, zburzony przez Niemców w 1939, odbudowany w 2002.
 Pomnik Niepodległości w Podsarniu - odsłonięty w 2018 przez Prezydenta Andrzeja Dudę.
 Pomnik Niepodległości w Szczecinie – odsłonięty w 2001.
 Pomnik Niepodległości Polski w Nawojowej Górze – postawiony w 1934, zniszczony przez Niemców w 1942, replika odsłonięta w 1991.
 Pomnik Niepodległości w Meksyku